Plaats in Indonesië
 Tangkilsari (Cimanggu), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Tangkilsari (Tajinan), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java